Les Gladiateurs de l'Empereur (The Gladiators from Capua) est le huitième volume de la série de romans écrits par Caroline Lawrence, Les Mystères romains, publié au Royaume-Uni en 2004 et en France, aux éditions Milan, en . L'action de ce roman historique se situe sous la Rome antique, à Rome.

Résumé 
Lors du grand incendie de Rome, Jonathan a disparu. Serait-il mort ? Ou alors devenu gladiateur ? C'est alors que Flavia, Nubia et Lupus, ses amis sont invités à Rome chez l'oncle de Flavia, Aulus. Ils peuvent donc assister aux cent jours de jeux organisés par Titus. Le trio va donc le chercher partout dans le Colisée, à leurs risques et périls...

Parutions 
 Milan (Poche Histoire), 2006, 
 Milan (Poche Histoire), 2012,

Lien externe 
 

Roman historique américain
Roman américain paru en 2006
Roman pour l'enfance et la jeunesse
Roman historique se déroulant dans la Rome antique
Les Mystères romains